Stootshorn (buurtschap)
 Stootshorn (waterschap)